Ана Рељић Јововић (Београд, 1985) српска је водитељка и новинарка

Биографија 
Ана Рељић Јововић рођена је 1985 године у Србији, у Београду, где је живела заједно са својим родитељима. Након успешног завршне основне и средње школе у Београду, Ана Одлучује да упише новинарство. Наиме она се двоумила између Факултета примењених уметности и новинарства, али се ипак одлучила за друго. Каже да новинарство није исто у терији и у пракси, што је научила кроз дугогодишњи рад у медијама. Некада је другачијим очима гледала на све око себе, али кроз рада са многим искусним људима схватила је да није све тако идеално, те да ово што се данас дешава у њиховој професији нема везе са новинарством Понекад жели што се није одлучила за Факултер примењених уметности, јер пожели да се осамостали од свих. Сматра да мали број људи заиста обраћа пажњу на нечији таленат, те да им је примарније ко лепше изгледа, поготово када је женска популација у питању.

Након успешно завршне прве године факултета, Ана је желела да оде негде на праку у трајању од месец дана. Престижна Радио Телевизија Србије била јој  је прва станица, није очекивала да ће се на њој задржати, већ да ће се након обављене праксе посветити факултету, али то није оно што се десило. Сасвим ненадано, од тог тренутка остаје на, једној од наших најпознатијих јавних сервиса РТС-у се од данас. Са факултетом је морала да усори, стицала је знање и искључиво слушајући старије колеге, понеки су јој били и "идоли", кад је њена стрка у питању. Од самог почетка радила је вредно у својој редакцији, у стајала је у четри ујутру како би успела да се спреми на време. Овако рано устајање није јој радало тешко, заједно са гардеробером, шминкером, спикером вести и дугима, зајено је испијала кафу свако јутро у пет сати. Често је људи на улици питају какво че време бити, као и због чега су их временске непогоде задесиле, ако то није било најављено. Ана каже да је она задружена само да буде презентер време прогнозе и да ниште више од онога што каже не зна. Од ове године напредовала је када је њена каријера у ритању, наиме, поред улоге презентерке временске прогнозе у јутарњем програму, почели смо да је гледамо и у емисију "Студио знања", која се такође емитује на Радио Телевизији Србије. Поменута емисија попримила је сасвим другачији формат, кој јој је донео нове изазове на које се брзо навикла. Ана признаје да јој је испошетка било веома напорно јер јој је ве то било ново. Навикла је на посао презентерке у временској прогнози, кји је годинама уназад радила. По први пут се осетила као новинар, уместо да смо научи текст који би издекламовала, за ову емисју мора много озбиљније да се припреми, наиме мора да се бави разним темама како би емисија била што квалитетнија. Ана Рељић је стигла на образовано-научни програм Радио Телевизије Србије на позив Зорана Живковића, који је уједно био аутор, творац, као и уредник ове емисије. Његов циљ је био да гледаоце крај малих екранима на најбољи могучи начин спроведе кроз све науке, најразличитијих идеја и образовања, на један сасвим уникатан начин. Зоран Живковић је желео да направи нешто што до сада није постојало, да кроз игру и разноврснима дешавања у студију, комуникацију између публике и водитеља, унапреди форму, односно начи их да прихвате информације које ми шаљемо, а које први пут чују. Поред Ане Рељић, Емисију воде Ивана Миленковић и Винка Максимовић. Све три су се одлично снашле, без обзира на претходно искуство у раду. Ана Каже да се лепо слаже са колегама са којим заједно води емисију, а такође је изјавила да се сама мења. Променила је своје мишљење о многим стварима, јер је о њима раније само површно знала. Омињене теме за спремање биле су јој теме о срећи, добру и злу, геонаслеђу, као и многе друге. Оно што емисију издваја ураво су гости који представљају различите пофесије, те су од зависности од исте у вечој или мањој мери инспиративни, од дерматовенеролога од математичара, који о разним темама причају из различитих углова. Ана Рељић и даље припада информативном програму Радио Телевизије Србије, где је дошла још као веома млада. Веома је захвална на прилици коју је добила од образовно-научне редакције, на челу са Зораном Живковићем, са којим је Остварила сјајну сарадњу. Ана је рекла да за сада није одбила ниједну понуду за рад у новим емисијама, јер сматра да на тај начин проширује своје висике, као и да увек начи нешто ново. Поред наведених, Ана Рељић, је водила емисију "Слагалица",као и "ислет"

У марту ове године прелепа водитељка Радио Телевизије Србије изјавила је да је потпудно спремна да осује породицу са својим дугофодишњим партнером. Ана Рељић важи за једну од најлепших лица на телевизији, а веч неколико година је у дугиј вези са Милошем. Од првог дана на послу подједнако је посвећана својој каријери, у коју улаже много. Поред каријере има времена и за љубавним живот, као и за своје приљатеље. У последњих неколико година веома је заволела кување, као каже највише се опусти када је у кухињи, те кување за њу представља право уживање. Обо што би волела у својој билској будучности је да своју дугогодишњу романсу, са партнером Милошем, овековечи браком. Жели да има сладан брак, пун поштовања и одостраног труда, као што имају њени родитељи. Размишља и о проширењу породице, јер сматра да је он идеалан партер за њу. За време празника највише ужива у породичном окупљању. Сваке године, заједно са Милошем, одлази код њених родитеља, где, су заједно уживају у чарима које им доносе празници.

Види још 
 Јутарњи програм РТС-а
 Лото
 ТВ слагалица

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1985.
Водитељи из Београда
Новинари из Београда
Српске телевизијске водитељке